

Варніно — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Варніно — село в гміні Бесекеж Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства